Langweid ist der Ortsname von

 Langweid am Lech, Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern

 Langweid (Bidingen), Ortsteil der Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Langweid (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Langweid (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Langwied